Via Láctea — galáxia
La voie lactée - filme de Luis Buñuel
A Via Láctea - filme com Alice Braga
A Via Láctea (canção de Legião Urbana)

Desambiguações de cinema